Orth steht für:

 eine norddeutsche Münze, siehe Krumstert
 Orth (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Orth (Patrizierfamilie), eine Patrizierfamilie der Reichsstädte Heilbronn und Frankfurt
 Orth (Band), deutsche Death-Metal-Band

Ortsname:
 Orth (Fehmarn), Hafensiedlung auf Fehmarn, Schleswig-Holstein
 Orth (Leichlingen), Ortsteil von Leichlingen im Rheinland
 Orth an der Donau, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Schloss Orth in Orth an der Donau
 deutscher Name des Ortsteils Górki der polnischen Gemeinde Barwice, siehe Barwice #Gemeinde
 Orth (Minnesota), Ortschaft im Itasca County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Orthsches Haus in Alsenborn, spätbarockes Herrenhaus mit großem Mansarddach
 Oort
 Ort
 Ortt
 Ohrt